Rouelle ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume-François Rouelle (1703–1770), französischer Chemiker
 Hilaire-Marin Rouelle (1718–1779), französischer Chemiker

Rouelle bezeichnet:

 Rouellé, französische Gemeinde im Kanton Domfront in der Region Normandie

 Gelber Ring, eine im Mittelalter für Juden vorgeschriebene Kennzeichnung

 Pont Rouelle, eine Seinebrücke in Paris, benannt nach der ehemaligen Rue Rouelle.